Weitzendorf steht für:

 Weitzendorf (Gemeinde Weißkirchen), ein Weiler in der Gemeinde Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Weitzendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Weitzendorf (* 1931), deutscher Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Waitzendorf
 Waizendorf